Балагер — власна назва.

Топоніми

Балагер (Іспанія)

Балагер (Франція)